Northland – regione della Nuova Zelanda
Northland – ex Stato autonomo della Somalia
Northland – videogioco del 2003